Franz Marenzi von Tagliuno und Talgate ist der Name folgender Personen:

 Franz Anton Marenzi von Tagliuno und Talgate (1805–1886), k. k. Kämmerer, österreichischer Offizier, Geologe und Schriftsteller 
 Franz Karl Marenzi von Tagliuno und Talgate (1859–1940), k. u. k. Kämmerer, Offizier und Diplomat